Pala Fugger (Giulio Romano)
 Pala Fugger (Alessandro Vittoria)